Суперкубок Литви з футболу 1998 — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 липня 1998 року між чемпіоном Литви Каредою та володарем кубка Литви клубом Екранас.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на lfe.lt
 Матч на almis.sritis.lt 

1998
Литва
Кедайняй